Педрахас-де-Сан-Эстебан ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 30,7 км². Население — 3639 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Покровителями города считаются святой Эстебан и святая дева де Саседон.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban
 Diputación de Valladolid
 Página web no oficial de la población
 Página web oficial del Club Deportivo Pedrajas

Муниципалитеты Вальядолида